Дудикевич Володимир Феофілович (4 січня 1861, Станиславів — 23 червня 1922 Ташкент) — правник, адвокат, політичний діяч Галичини.
 Дудикевич Богдан Корнилович (12.4.1907, село Кропивник Австро-Угорщина, тепер Калуського району Івано-Франківської області — 5.1.1972, місто Львів) — український радянський партійний діяч, історик, журналіст, директор Львівського філіалу Центрального музею Леніна.
 Дудикевич Валерій Богданович (* 23 листопада 1941) — український науковець у сфері захисту інформації.

Примітки 

Прізвища